

Patronyme 

 Sandrine Mörch (née en 1961), journaliste, présentatrice de télévision, réalisatrice et femme politique française, membre de La République en marche
 Madeleine Rives-Mörch (1890-1978), infirmière et personnalité du monde associatif française.

Voir aussi